Mixele – amerykański serial animowany stworzony przez John Fang, David P. Smith i wyprodukowany przez wytwórnię Cartoon Network Studios.

Premiera serialu w Stanach Zjednoczonych miała miejsce 12 lutego 2014 roku na amerykańskim kanale Cartoon Network. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 24 listopada 2014 roku na antenie Cartoon Network.
Na podstawie serialu została wyprodukowana seria LEGO (9 serii, w każdej po 3 plemiona, 3 przedstawiciele każdego z nich).

Obsada 
 Tom Kenny – Flain, Seismo, Teslo
 Jess Harnell – Vulk, Shuff, Zaptor
 David P. Smith – Zorch, Krader, Volectro

Wersja polska

Seria I i pierwsze dwa odcinki specjalne 
Wersja polska: FILM FACTORY STUDIO
Dialogi: Dorota Filipek-Załęska
Reżyseria: Agnieszka Matysiak
Dźwięk: Zdzisław Zieliński
Kierownictwo produkcji: Róża Zielińska
Wystąpili:
 Łukasz Lewandowski – Flain
 Aleksander Mikołajczak – 
 Vulk
 Torts
 Grzegorz Drojewski – 
 Zorch
 Footi
 Tomasz Błasiak – Krader
 Jarosław Boberek – Seismo
 Mariusz Czajka – Shuff
 Janusz Wituch – 
 Teslo
 Slumbo
 Chomly
 Naut
 Waldemar Barwiński – 
 Zaptor
 Lunk
 Wizwuz
 Cezary Kwieciński – 
 Volectro
 Flurr
Tentro
Glurt
 Tomasz Bednarek – 
 Nixele
 Gobba
 Balk
 Andrzej Blumenfeld – 
 Major Nixel
 Jawg
 Ryszard Olesiński – 
 Kraw
 Mesmo
 Dariusz Odija – Flamzer
 Wojciech Chorąży –
 Magnifo
 Burnard
 Jakub Grzegorek – Vampos
 Krzysztof Szczerbiński – Meltus
 Jakub Szydłowski – Globert
 Otar Saralidze – 
 Niksput
 Rokit
 Antonina Żbikowska – Nurp
i inni

Lektor:
 Daniel Załuski (odc. 1-20, S1),
 Adam Biedrzycki (odc. S2)

Trzeci odcinek specjalny 
Udział wzięli:
 Zbigniew Konopka – Król Nixel
 Andrzej Chudy – Major Nixel
 Jakub Szydłowski – Snoof
 Jarosław Boberek – Krog
 Waldemar Barwiński –
 Gurggle
 Zaptor
 Globert
 Jakub Wieczorek – Gox
 Klaudiusz Kaufmann – Vaka-Waka
 Janusz Wituch – Berp
 Paweł Kubat – Slusho
 Robert Tondera – 
 Kamzo
 Kramm
 Tomasz Steciuk –
 Dribbal
 Wuzzo
 Grzegorz Drojewski – Snax
 Artur Kaczmarski – Burnard
i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Opis poszczególnych Mixelii

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Lego